Lill-Harrsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Harrsjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun, 
Lill-Harrsjön, Lappland, sjö i Storumans kommun,  (10,5 ha)

Se även
Harrsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn